Erhan Kartal (Milas, 1 maart 1993) is een Turks voetballer die doorgaans speelt als rechtsback. In juli 2022 verruilde hij Tuzlaspor voor Keçiörengücü.

Carrière 
Kartal speelde in de jeugdopleiding van het regionale Yeni Milasspor, maar in 2005 maakte de verdediger de overstap naar Denizlispor. Bij die club maakte hij op 2 mei 2010 zijn debuut als profvoetballer, toen er in de Süper Lig in eigen huis met 2-0 gewonnen werd van Gençlerbirliği SK. Kartal mocht tijdens dit duel de volle negentig minuten spelen als rechtsback. Na dat seizoen degradeerde Denizlispor en dat betekende dat er voor Kartal meer speeltijd in het verschiet lag. In de twee en een halve seizoenen een niveau lager kwam de verdediger tot 33 optredens. Op 12 januari 2013 kon Kartal opnieuw een stap hogerop. Tot medio 2016 ondertekende de rechtsachter namelijk een verbintenis bij Kasımpaşa. In januari 2016 tekende hij voor Şanlıurfaspor. Een half jaar later verkaste Kartal opnieuw. Nu trok hij naar Alanyaspor, waar hij zijn handtekening zette onder een verbintenis voor de duur van twee seizoenen. Een half jaar na zijn komst werd hij verhuurd aan Gazişehir Gaziantep, tot medio 2017. In de zomer van 2017 verkaste Kartal naar Adana Demirspor, waar hij voor één jaar tekende. Een jaar later ging de Turk naar Samsunspor. Na een jaar werd Kartal verhuurd aan Altay. Medio 2021 verkaste Kartal naar Tuzlaspor om een jaar later voor Keçiörengücü te gaan spelen.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 5 oktober 2022.

Referenties 

Turks voetballer